La comparaison est une opération intellectuelle qui consiste à mettre en parallèle plusieurs éléments, afin d’en saisir les similitudes et les différences. Elle s'applique à des multiples options

Linguistique et littérature 
 La comparaison est une figure de rhétorique.
 La comparaison est un procédé de grammaire.
 Le degré de comparaison est, en grammaire, une propriété des adjectifs et adverbes.
 La comparaison, en littérature comparée, est une méthode fondée sur l’établissement d’analogies entre des phénomènes linguistiques ou des phénomènes littéraires.
 La comparaison génétique, en génétique des textes, est une technique permettant de différencier des versions d'un même texte au moyen de l'emprunt.
 La comparaison multilatérale est une méthode contestée de linguistique historique.

Autres sciences 
 La comparaison, une notion de mathématiques : voir Relation d'ordre.
 En informatique, la comparaison trilatérale.
 La méthode de comparaison, une méthode de sociologie et de philosophie.

Voir aussi